Adalbert Metzinger ist der Name folgender Personen:

* Adalbert Metzinger (Benediktiner) (1910–1984), deutscher Ordensgeistlicher, Abt von Weingarten
 Adalbert Metzinger (Erziehungswissenschaftler) (* 1950), deutscher Erziehungswissenschaftler